Litwa:
 Orany – miasto na Litwie
 Orany (stacja kolejowa)
 Stare Orany (dawn. Orany) – wieś na Litwie

Białoruś:
 Orany – wieś na Białorusi

Dawne gminy:
 Orany (gmina w powiecie wileńsko-trockim)
 Orany (gmina w powiecie trockim)

Inne:
  O rany, nic się nie stało!!! – film